Na Kae (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Phanom, Thailanda, cu o populație de 75.365 de locuitori și o suprafață de 523,2 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 140 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează Wang Yang district.

Amphoe în provincia Nakhon Phanom